Relógio foi e é um acessório que surgiu no Windows em 1985.

Era um componente na qual mostrava um relógio de verdade na área de trabalho.

Em 1995, com o lançamento do Windows 95, o aplicativo passa a incorporar a bandeja do sistema na recém-criada Barra de Tarefas, desta vez, mostrando o horário do dia. Se clicar duas vezes no relógio, abrirá a caixa de diálogo Data/hora.

Em julho de 1996, com o lançamento do Windows NT 4.0, o programa volta, com nova interface, acompanhando o relógio da bandeja do Windows. Em setembro de 2006, o tradicional relógio verdadeiro volta ao Windows, com novo design.

Componentes do Windows
Relógios